Paolo dal Pozzo Toscanelli – włoski matematyk i astronom
 Toscanelli – krater na Księżycu
 (8209) Toscanelli – planetoida
 Rupes Toscanelli – klif na powierzchni Księżyca